La Contrada è compresa nella zona tra il Comune di Fucecchio e il confine con il Comune di Santa Croce sull'Arno. Confina con le Contrade Borgonovo, Porta Bernarda, Querciola ed è divisa dal fiume Arno dalla Contrada San Pierino.

I suoi colori sono il rosso ed il azzurro, che simboleggiano la forza, il coraggio e l'ardire.

Storia della Contrada

Si pensa

La Contrada oggi
La Contrada Samo è campione in carica nel Palio di Fucecchio. Il successo è arrivato domenica 23 maggio 2011 col fantino esordiente Simone Mereu sul cavallo Narcisco. Non ha corso le carriere del 2002, 2005 e 2010 per infortuni ai cavalli. Ha conquistato complessivamente 13 finali (ma non ha preso parte a quella del 2002). La Contrada è anche una delle plurivincitrici dei Premi legati alla Sfilata Storica (riconosciuta a livello regionale e giudicata da una giuria scelta).

Piazzamenti al Palio di Fucecchio

Collegamenti esterni
 
 

Samo